Camisole de force peut référer à :

 Une camisole de force, une pièce de vêtement destinée à immobiliser les bras d'une personne ;
 Une camisole de force utilisée dans le cadre de jeux sexuels ;
 La camisole de force (2005), le titre québécois du film The Jacket.